Manpower kann stehen für:
 im theoretischen Sinne allgemein die Arbeitskraft, die aufgrund der personellen Ressourcen einer Organisation oder Firma zur Verfügung steht
 in der Praxis die in Personenstunden (früher: Mannstunden) gemessene Arbeitskraft
 den Personaldienstleister Manpower Inc.
 Man Power, ein in Deutschland verbotenes Nahrungsergänzungsmittel der englischen Firma HOT